Cocu (Argeș), een Roemeense plaats in het District Argeș
Bruno Cocu, Frans burgemeester van Charmes (Aisne)
Le Cocu Magnifique, toneelstuk van Fernand Crommelynck
Phillip Cocu, Nederlands voetballer
Sganarelle ou le Cocu imaginaire, een toneelstuk van Molière (schrijver)